Субпрефектура Вила-Мариана () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в северо-восточной части города. Общая площадь 26,5 км². Численность населения — 295 719 жителей.

В составе субпрефектуры Вила-Мариана 3 округа:
 Вила-Мариана (Vila Mariana)
 Моэма (Moema)
 Сауди (Saúde)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Вила-Мариана